Diba peut désigner :
 Anouar Diba, un footballeur marocain
 Vasile Dîba, un kayakiste roumain
 Viyé Diba, un peintre sénégalais
 Yves Diba-Ilunga, un footballeur congolais (RDC)

Voir aussi 
 Sheriff Mustapha Dibba, un homme politique gambien
Patronyme africain
Patronyme marocain
Patronyme roumain